Le col de la Vache peut désigner :
 le col de la Vache, un col de France situé en Isère, dans la chaîne de Belledonne ;
 le col de la Vache, un col franco-italien situé en Savoie et dans le Piémont, dans les Alpes grées.

Voir aussi 
 Col de la Grande Vache, dans le massif de la Chartreuse
 Col de la Vacherie, sur le mont du Chat